Il doppio del torneo di tennis Eagle Classic 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Scott Davis e Tim Wilkison che hanno battuto in finale Rick Leach e Jim Pugh 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Jorge Lozano /  Todd Witsken (primo turno)
 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)

 Kevin Curren /  David Pate (semifinali)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Eagle Classic 1988